Rudka (ukr. Рудка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski